Cireșu este un toponim românesc, care se poate referi la:

Localitate din Muntenia 
 Cireșu, Argeș
 Cireșu, Brăila, reședința comunei Cireșu
 Cireșu, Buzău

Localitate din Oltenia 
 Cireșu, Mehedinți, reședința comunei omonime
 Cireșu, Vâlcea
 Biserica de lemn din Cireșu, Vâlcea

Localitate din Transilvania 
 Cireșu (), Timiș

Alte localități cu nume apropiate

Localitate din Transilvania 
 Cireșu Mic (), Timiș

Localitate din Oltenia 
 Cireșul, Vâlcea

Vezi și 

 Râul Cireșu (dezambiguizare)

 Cireșeni (dezambiguizare)
 Cireșanu (dezambiguizare)
 Cireșoaia (dezambiguizare)

 Cireșa (Bisztra-Cseres), sat în județul Caraș-Severin
 Cireșel, sat în județul Caraș-Severin
 Cireași, sat în județul Bistrița-Năsăud
 Cireșanu, sat în județul Prahova

 Cireș (dezambiguizare)

Toponime românești